Па́січник — українське прізвище, походить від професії пасічника.

 Пасічник Артем Спиридонович (1914—1940) — Герой Радянського Союзу.
 Пасічник Василь Іванович (1937) — український лікар-педіатр.
 Пасічник Віктор Анатолійович (1976—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пасічник Віктор Вікторович (1992) — український лижний двоборець, олімпієць.
 Пасічник Віталій Петрович (1993—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пасічник Володимир Михайлович (1935—2013) — український громадський діяч.
 Пасічник Галина Михайлівна — сільська голова, Григорівської сільської ради.
 Пасічник Йосип Васильович, псевдо Сірий, Панас (1922—1945) — бучацький районовий провідник ОУН.
 Пасічник Ігор Демидович (1946) — ректор Національного університету «Острозька академія», Герой України.
 Пасічник Леонід Іванович (1970) — проросійський сепаратист.
 Пасічник Микола Іванович (1958) — український поет-гуморист. Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України.
 Пасічник Микола Трохимович (1946) — український художник;
 Пасічник Митро Ількович (1902-1978) — український поет.
 Пасічник Митрофан Васильович (1912—1996) — український фізик.
 Пасічник Михайло Павлович (1953) — поет, прозаїк.
 Пасічник Михайло Степанович (1954) — завідувач кафедри українознавства, професор Української академії друкарства.
 Пасічник Михайло Францович (1963) — голова Державної служби України з лікарських засобів. Кандидат фармацевтичних наук
 Пасічник Наталія Іванівна (1984) — українська поетка.
 Пасічник Наталія Ігорівна (1971) — українсько-шведська піаністка.
 Пасічник Нелі Омелянівна (1968) — український режисер, сценарист.
 Пасічник Олександр Валерійович (1982—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пасічник Олександр Васильович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пасічник Олексій Олегович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Пасічник Ольга Ігорівна (1968) — українська оперна та концертно-камерна співачка.
 Пасічник Світлана Анатоліївна (1975) — українська і хорватська гандболістка.
 Пасічник Світлана Дорофіївна (* 1965) — українська режисерка.
 Пасічник Степан Володимирович (1965) — український режисер, актор.
 Пасічник Степан (1964) — англійський музикант, автор пісень та перекладач українського / ірландського походження.
 Пасічник Тарас Петрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пасічник-Тарнавський Теофіл (1897—?) — учасник I-го Конгресу Українських Націоналістів, доктор філософії УВУ в Празі.
 Пасічник Фома Петрович (Єпископ Флавіан, 1944—2010) — архієрей Української Православної Церкви Київського Патріархату; єпископ Харківський і Богодухівський.
 Пасічник Юрій Архипович (* 1937) — професор, доктор фізико-математичних наук, відмінник народної освіти України.

Див. також 
 Пасєчник
 Пасічник (значення)

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ник